In Little Italy peut faire référence à :
 In Little Italy, un court métrage muet américain réalisé par D. W. Griffith, sorti en 1909 ;
 In Little Italy, un film muet américain réalisé par William V. Mong, sorti en 1912.